Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2003 (жінки) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, чемпіонат Топ-дивізіону повинен був пройти у КНР з 3 по 9 квітня 2003 року в Пекіні, але через епідемію атипової пневмонії його було скасовано. Усі збірні зберегли право участі в наступному чемпіонаті.

Дивізіон І 
Матчі проходили 9-15 березня у Вентспілсі, Латвія.

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у італійському Лекко з 31 березня по 6 квітня 2003.

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили 25-30 березня у Мариборі, Словенія.

Посилання 
 Чемпіонат світу на iihf.com  
 Чемпіонат світу на whockey.com   
 Архів на сайті passionhockey  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2003 у хокеї з шайбою